Kronembourg de Pointe-Noire é um clube de futebol da República do Congo. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 1989.

Clubes de futebol da República do Congo